Provaglio ist der Name mehrerer Orte in Italien:

 Provaglio d’Iseo in der Provinz Brescia (Lombardei)
 Provaglio Val Sabbia in der Provinz Brescia  (Lombardei)